

Cinema 
 Blush (Hong fen) – film del 1995 diretto da Li Shaohong

Musica 
 Blush – album dei Moose Blood del 2016
 Blush – album di Maya Hawke del 2020

Altro 
 Blush o fard – cosmetico